Viggo z Rosenborgu (Viggo Kristián Adolf Jiří; 25. prosince 1893, Kodaň – 4. ledna 1970, Ebeltoft) byl dánský princ.

Život 

Princ Viggo se narodil 25. prosince roku 1893 ve Žlutém paláci, domě z 18. století na 18 Amaliegade bezprostředně sousedícího s palácem Amalienborg v Kodani. Byl čtvrtým a nejmladším synem prince Valdemara Dánského a jeho manželky Marie Orleánské. Jeho otec byl nejmladším synem krále Kristiána IX. a královny Luisy Hesensko-Kasselské a jeho matka byla nejstarším potomkem vévody Roberta ze Chartres a princezny Františky Orleánské. Manželství jeho rodičů bylo považováno za politický sňatek.

Bez zákonem požadovaného povolení se třicetiletý Viggo 10. června 1924 v New Yorku oženil s o dva roky mladší Eleanor Margaret Greenovou (5. listopadu 1895 – 3. července 1966).

Jak se v dánském královském domě stalo zvykem při sňatku s neurozeným občanem, před svatbou se Viggo vzdal svého místa v dánské linii nástupnictví, čímž ztratil svůj titul dánského prince a titulaturu královská Výsost. Se souhlasem krále přijal 21. prosince 1923 titul "princ Viggo, Greve af (hrabě z) Rosenberg". Ačkoli byl hraběcí titul dědičný pro všechny jeho legitimní potomky v mužské linii, titul prince a princezny byl omezen pouze na něj a jeho manželku ("princ a princezna Viggo"). Pár zůstal bezdětný.

Princ Viggo zemřel 4. ledna 1970 ve městě Ebeltoft ve věku 76 let.

Vyznamenání 
Princ Viggo obdržel následující dánská a zahraniční vyznamenání:

Dánská vyznamenání 
  Řád slona – 25. prosince 1911
  Čestný kříž řádu Dannebrog – 25. prosince 1911
  velkokříž Řádu Dannebrog – 28. ledna 1954
 Pamětní medaile ke zlaté svatbě krále Kristiána IX. a královny Luisy
 Medaile ke stému výročí krále Kristiána IX.
 Vojenská medaile za dlouhou službu
 Čestný odznak Asociace rezervních důstojníků Dánska

Zahraniční vyznamenání 
  velkokříž Řádu svaté Trojice – Etiopie
  velkokříž s řetězem Řádu bílé růže – Finsko
  velkokříž Řádu čestné legie – Francie
  velkokříž Řádu Spasitele – Řecké království
  velkokříž Řádu svatých Mořice a Lazara – Italské království
  velkokříž Řádu Oranžské dynastie – Nizozemsko
  velkokříž Řádu svatého Olafa – Norsko
  člen Řádu Serafínů – Švédsko, 24. března 1952

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Dánští princové
Dánská hrabata
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Rytíři velkokříže Řádu Dannebrog
Nositelé velkokříže Řádu Spasitele
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Rytíři velkokříže Řádu svatého Olafa
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Čestného kříže Řádu Dannebrog
Nositelé velkokříže Řádu Oranžské dynastie
Rytíři Řádu slona
Nositelé velkokříže s řetězem Řádu bílé růže
Nositelé Řádu svaté Trojice
Narození v roce 1893
Narození 25. prosince
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1970
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v Dánsku
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Muži